Marin Cureau de La Chambre (1594-1669), médecin et philosophe français.
 François Cureau de La Chambre (1630-1680), médecin français.
 Pierre Cureau de La Chambre (1640-1693), homme d'Église français.

Homonymie de patronyme